Bischoff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amaury Bischoff
 Gottlieb Wilhelm Bischoff
 Hans Bischoff
 Helmut Bischoff
 Jake Bischoff
 Joseph Bischoff
 Karl Bischoff
 Sabine Bischoff
 Theodor von Bischoff

Tyska efternamn
Judiska efternamn
Efternamn som syftar på yrken